Курима () — село и одноимённая община в округе Бардеёв Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1270 году.

В селе есть римо-католический костел, построенный в 14 веке.

Население 
В селе проживает 1126 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 90,71%
 цыгане — 8,54%
 русины — 0,09%
 украинцы — 0,09%
 чехи — 0,09%

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 римо-католики — 96,25%,
 греко-католики — 1,88%,
 протестанты — 0,28%,
 православные — 0,19%,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной вышеупомянутой церкви — 1,31%

Примечания

Ссылки 
 сайт села
 данные про село на сайте www.e-obce.sk
 данные про национальный и конфессиональный состав населения села на сайте Статистического правительства Словакии

Населённые пункты Словакии